Nique ist der Familienname folgender Personen:

Otto Nique (* 1920), deutscher Politiker (NDPD)
Ramona  Nique (* 1961), deutsche Politikerin (SED)